Nikittschuk () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Ignatjewitsch Nikittschuk (* 1944), russischer Politiker 
 Sofija Wiktorowna Nikittschuk (* 1993), russisches Model; Miss Russland 2015